Stav kan avse:

Stav (föremål) – ett smalt långt föremål, vanligen av trä, metall eller plast
Stav (biologi) – den ena av de två typerna av synceller i näthinnan hos ryggradsdjur
Stav (småort) – en småort i Ekerö kommun, Stockholms län
Stav (församlingar) – en grupp församlingar inom religionen Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Stav, Haninge kommun - ort i Västerhaninge distrikt, Haninge kommun
Stavs gruva – en järnmalmsgruva i Sköldinge socken

Se även
Staaff (släkt)